Katschaniwka (ukrainisch ; russisch /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Katschaniwka (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka
 Katschaniwka (Pidwolotschysk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk
 Katschaniwka (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Katschaniwka (Itschnja), Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja